Homesick bezeichnet:

 Homesick (1965), Kurzfilm aus dem Jahr 1965
 Homesick (2015), Film von Jakob M. Erwa (2015)
 Homesick (Computerspiel), Point-and-Click-Adventure
 Album von Jam Trax